Чемпионат Азии по дзюдо 2003 года прошёл в Чеджу (Южная Корея) с 31 октября по 1 ноября 2003 года.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Result of the Asian Judo Championships (Judo Union of Asia)
 Daily Report of 2003 Jeju Asia Championships (International Judo Federation)

Дзюдо
Дзюдо
2003 год в дзюдо
2003
Дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Республике Корея
Дзюдо
Дзюдо
Чемпионаты Азии в Республике Корея